Ringstorff ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Ringstorff, deutsche Pantomimin
 Harald Ringstorff (1939–2020), deutscher Politiker (SPD), Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommern